Чемпионат Австрии по футболу 1929/30 () — 20-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионом в 10-й раз стал клуб Рапид Вена. По итогам сезона вылетели клубы Хакоах и Герта Вена.

Участники 
Одиннадцать команд сыграли два круга игр: дома и на выезде.

Турнирная таблица

Литература 

 Лео Шидровиц: История футбольного спорта в Австрии, Verlag Rudolf Traunau, Вена, 1951 г.
 Карл Кастлер: Футбол в Австрии, от истоков до наших дней, Траунер, Линц 1972
 Йозеф Хубер: Дневник века, Футбол Австрия с 1901 по 2000 год, Verlag Wolfgang Drabesch, Вена 2000

Ссылки 

 Сезон 1929/30 на austriasoccer.at
 Сезон 1929/30 на rsssf.com

1929/1930
Футбол в Европе в 1929 году
Футбол в Европе в 1930 году